Алексей Алексеевич Кубанов (род. 13 декабря 1970 года) — российский дерматовенеролог, академик РАН (2022).

Мать — академик РАМН и РАН, директор Центрального кожно-венерологического института А. А. Кубанова (1948—2019).

Биография 

Родился 13 декабря 1970 года.

В 1994 году окончил лечебно-профилактический факультет Московского медицинского стоматологического института, затем была учёба в аспирантуре Центрального НИИ дерматовенерологии (сейчас это — Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии).

С 1999 года — научный сотрудник в отделении урологических и генитальных заболеваний.

В 2003 году возглавил НИИ химиоиммунотерапии лепры при Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному развитию.

В 2005 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Комплексная иммунологическая и молекулярная диагностика пацилломавирусной инфекции у больных и определение формирования злокачественной трансформации эпителиальных тканей»

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН.

В 2022 году избран академиком РАН.

Заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии РМАНПО.

Долгое время был заместителем директора по научной работе ГНЦДК, затем был вынужден покинуть эту должность после вышедшей в конце 2016 года из-за директивы Минздрава, вводящей ограничения на работу родственников в одной медицинской организации (его мать, А. А. Кубанова была на тот момент директором ГНЦДК), и ему пришлось перейти на должность ведущего научного сотрудника. После её смерти в мае 2019 года стал исполняющим обязанности директора.

Научная деятельность 

Специалист в области диагностики и лечения кожных и венерических болезней.

Автор 247 научных работ, из них 8 монографий и 17 авторских свидетельств и/или патентов.

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Преподаватели РМАПО